20-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2017 проводился в городах Боллате и Каронно-Пертузелла (Италия) с 25 июня по 1 июля 2017 года с участием 23 команд.

В Италии женский чемпионат Европы проводился в 7-й раз, в городе Каронно-Пертузелла — во 2-й раз, в городе Боллате — впервые.

Чемпионом Европы (в 10-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Италии. Третье место заняла сборная Великобритании.

Впервые в женском чемпионате Европы принимала участие сборная Литвы.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд (в группе A — 5 команд), на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 15 команд выходят в классификацию за итоговые 9—23 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—16 места
 Проходят (с 5-х и 6-х мест) в классификацию за общие 17—23 места

Классификация за 17—23 места 
Результаты матчей команд в группах A, B, C, D учитываются.

«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах A, B, C, D

Классификация за 9—16 места 
Группа G

Группа H

 Проходят в классификацию за 9—12 места
 Проходят в матч за 13-е место
 Проходят в матч за 15-е место

Классификация за 9—12 места

Классификация за 13—16 места

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—8 места

Классификация за 7—8 места

Классификация за 1—6 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

 Проходят в плей-офф
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F
«—» — матч отменён из-за сильного дождя, обеим командам засчитывается поражение, пара команд (Италия/Нидерланды или Великобритания/Чехия) всё равно попадает в плей-офф в один матч

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2017 год в софтболе
2017
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии
Чемпионаты Европы в Италии
Софтбол
Июнь 2017 года
Июль 2017 года